Ota u OTA puede referirse a:

Geografía 
 Ota, freguesia portuguesa del municipio de Alenquer.
 Ota, comuna y población de Francia, en la región de Córcega.
 Ota u Ōta, ciudad ubicada en el norte de la región de Kanto, Japón.
 Ota u Ōta, uno de los 23 barrios especiales de Tokio.

Personas 
 El apellido japonés Ota (太田) o (大田), que significa "amplio arrozal":
 Fusae Ota, política japonesa, primera mujer gobernadora de una prefectura.
 Hikari Ota, comediante de la televisión japonesa.
 Ota Mizuho, poeta y profesor de literatura japonesa.
 Yukina Ota, patinadora artística japonesa.
 Minoru Ota, almirante japonés en la Segunda Guerra Mundial.
 Ota Sukemoto, quinto daimyō Ōta del Dominio de Kakegawa en la provincia de Tōtōmi,
 Otros nombres y apellidos:
 Ota, esposa de Arnulfo de Carintia y por tanto, reina consorte de los francos orientales.
 Ota Benga, miembro de la etnia de los batwa pigmea del Congo expuesto en 1904 en la Exposición Universal de St. Louis. 
 Ota Kraus, maestro y escritor judío checo.

Otros 
 OTA, acrónimo inglés de Over-The-Air, comunicación inalámbrica.
 OTA, acrónimo inglés de Operational Transconductance Amplifier, amplificador de transconductancia variable.
 OTA, acrónimo de Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento.
 Programación OTA, acrónimo inglés para referirse a la programación Over-The-Air que permite distribuir actualizaciones de software o establecer configuraciones. 
 OTA, acrónimo inglés de Online Travel Agency o Agencia de viajes en Línea (AVL).
 Nevus de Ota, enfermedad cutánea y ocular.
 Original Team Arrow